Radziecko-niemiecka umowa handlowa (1939)
 Radziecko-niemiecka umowa handlowa (1940)

Zobacz też